Il doppio del torneo di tennis Family Circle Cup 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrici Chris Evert e Anne White che hanno battuto in finale Steffi Graf e Catherine Tanvier 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Claudia Kohde Kilsch /  Helena Suková (semifinali)
 Assente
 Chris Evert /  Anne White (campionesse)
 Rosalyn Nideffer /  Candy Reynolds (secondo turno)

 Anne Hobbs /  Sharon Walsh-Pete (primo turno)
 Bettina Bunge /  Eva Pfaff (quarti di finale)
 Elise Burgin /  Zina Garrison (quarti di finale)
 Lori McNeil /  Catherine Suire (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Family Circle Cup 1986